Оланда има више значења:

 Оланда
 Оланда (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оланда (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику